Marie-Georges (ou Marie-George) est un prénom français épicène composé des prénoms Marie et Georges.

Prénom
Marie-Georges Picquart (1854 - 1914), général et homme politique français protagoniste de l'affaire Dreyfus. 
Marie-Georges Pascal (1946 - 1985), actrice française
Marie-George Buffet, femme politique française née en 1949.